Gondor è un regno di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien. Esistono due liste dei fiumi di Gondor, e i fiumi Anduin, Sernui e Gilrain appaiono in entrambe.

I Sette Fiumi di Gondor

Il fiume Lefnui.
Il Lefnui nasce in una delle valli a sud-ovest del picco dello Starkhorn, nei Monti Bianchi, e scorre a sud-est, parallelamente alle montagne, sfociando nella Baia di Belfalas, vicino al capo di Andrast.
Il fiume Morthond.
Il Morthond sgorga dal lato meridionale del Dwimorberg, Monte Invasato, alla fine del Sentiero dei Morti, sui Monti Bianchi, e scorre accanto all'antica fortezza sul monte Erech e alle Verdi Colline dei Pinnath Gelin. Dopo aver ricevuto le acque del suo tributario, il Calenhir, sfocia nel mare a Edhellond, unendosi nel suo ultimo tratto al Ringló.
Aragorn e i suoi uscirono dal Sentiero dei Morti nella valle del Morthond, e seguirono il fiume fino a Gondor.
Il fiume Ciril.
Il Ciril sorge su un picco isolato nel Lamedon, e scorre oltre il Calmbel, diventando un affluente del Ringló.
Il fiume Ringló.
Il Ringló nasce da due piccoli torrenti senza nome sui Monti Bianchi. Dopo aver passato la città gondoriana di Ethring, passava a nord di Tarnost, all'altezza del quale si incontra col suo affluente, il Ciril, e raggiunge il mare a Edhellond, vicino a Porto Cobas, oltre Dol Amroth, unendosi col Morthond e creando un unico corso d'acqua.
Il fiume Gilrain.
Il Gilrain ha origine da due fiumi dei Monti Bianchi, e scorre a sud, incontrando il Sernui.
Il fiume Serni.
Anche chiamato Sernui , sgorga dalle pianure del Lebennin, e sfocia nella Baia di Belfalas a nord  di Ethir Anduin, attraversando la città di Linhir.
Il fiume Anduin.

I Cinque Fiumi del Lebennin

Il fiume Erui.
Il fiume Celos.
Il Celos nasce sui Monti Bianchi, e confluisce nel Sirith.
Il fiume Sirith.
Il Sirith incontra l'Anduin a Pelargir.
Il fiume Serni.
Il fiume Gilrain.

Altri fiumi di Gondor, non contenuti in queste liste, sono:
L'Harnen.
Il Rivo Mering.
Il Morgulduin.
Il Poros.
Questi sono però descritti tra i Fiumi della Terra di Mezzo.

Note

Voci correlate
Fiumi del Beleriand

Fiumi della Terra di Mezzo
Fiumi di Gondor
Liste di luoghi immaginari

en:List of rivers of Gondor